Alberta Scotties Tournament of Hearts 2016 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2016. Turniej finałowy rozegrano w Calgary na lodowisku North Hill Curling Club między 20 a 24 stycznia 2016.

Mistrzyniami Alberty została drużyna Chelsea Carey, która w finale pokonała Valerie Sweeting 8:5.



Drużyny

Runda A

Runda B

Runda C

Faza finałowa

A-B 
23 stycznia 2016; 18:30

C1-C2 
23 stycznia 2016; 18:30

Półfinał 
24 stycznia 2016; 9:30

Finał 
24 stycznia 2016; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Bibliografia 
 2016 Alberta Scotties Tournament of Hearts 

2016 w curlingu
2016
2016 w Kanadzie